Хедьдбург () — многозначный немецкий термин.

 Хельдбург — дворцово-замковый комплекс на месте бывшей средневековой крепости в Германии.
  — город в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Хелена фон Гельдбург (1839—1923) — немецкая баронесса, пианистка, театральная актриса.